Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Antczak − polski dziennikarz, samorządowiec, poseł na Sejm
 Bogumił Antczak − polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, lektor
 Bronisław Antczak − polski marynarz, poseł na Sejm
 Edmund Antczak − polski lekkoatleta
 Henryk Antczak − polski ekonomista i samorządowiec
 Henryk Antczak − polski siatkarz
 Jacek Antczak − polski reporter
 Jan Antczak − polski działacz opozycyjny i samorządowiec
 Jerzy Antczak − polski reżyser teatralny i filmowy
 Marian Antczak − poseł na Sejm
 Piotr Antczak − polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, marketingowiec
 Roman Antczak − polski bokser
 Ryszard Antczak − polski piłkarz ręczny
 Zdzisław Antczak − polski piłkarz ręczny, olimpijczyk